I. Ottó albán király
 I. Ottó bajor herceg
 I. Ottó brandenburgi őrgróf
 I. Ottó görög király
 I. Ottó német-római császár